Любранец () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Влоцлавский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 9983 человека (на 2008 год).

Соседние гмины 
 Гмина Бжесць-Куявски
 Гмина Бонево
 Гмина Избица-Куявска
 Гмина Осенцины
 Гмина Топулька
 Гмина Хоцень

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Куявско-Поморского воеводства